«Почтальон» — название фильмов:
 «Почтальон» (, 1994) — итальянский кинофильм режиссёра Майкла Рэдфорда.
 «Почтальон» (, 1997) — американский фильм режиссёра Кевина Костнера.
 «Почтальон» (2008) — российский телесериал режиссёра Василия Мищенко. См. также 
 
 Почтальон Пэт (фильм)